Subterfuge ist der Name zweier Bands:
 Subterfuge (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hardcore-Band
 Subterfuge (deutsche Band), deutsche Indie-Pop-Band